Tomasz Wojdyła (ur. 17 czerwca 1977 w Gdyni) – polski koszykarz, występujący na pozycjach silnego skrzydłowego oraz środkowego, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykówki, obecnie asystent trenerki GTK Gdynia.

13 lipca 2016 został zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg. 23 sierpnia 2017 podpisał umowę z Polfarmex Kutno.

W 2018 zakończył karierę zawodniczą. W karierze wystąpił w barwach 18 zespołów.

W 2019 został asystentem trenerki w żeńskim zespole GTK Gdynia.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Awans do PLK ze Startem Gdynia (2012)
 Wicemistrz Polski juniorów starszych (1997)

 Indywidualne
 Zaliczony do I składu I ligi (2007, 2011, 2012, 2014)
 Powołany do udziału w meczu gwiazd I ligi (2007, 2010, 2011 – nie wystąpił)
 Lider I ligi w zbiórkach (2007)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plkhistory.ugu.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na plk.pl
 Profil na pzkosz.pl
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Polscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze Siarki Tarnobrzeg
Koszykarze Basketu Kwidzyn
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Koszykarze Resovii
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Sportino Inowrocław
Koszykarze Startu Gdynia
Koszykarze Stali Stalowa Wola
Koszykarze Sokoła Łańcut
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Pierników Toruń
Koszykarze Startu Lublin
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze Pogoni Prudnik
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Gdyni